Салагаев — фамилия. Известные носители:
 Салагаев, Александр Леонидович (1952—2014) — российский социолог.
 Салагаев, Денис Юрьевич (род. 1979) — российский спортсмен и тренер.

См. также 
 Салагаево — деревня в Янтиковском районе Чувашии.